Ilyés ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Ilyés (* 1981), ungarisch-rumänischer Handballspieler 
 Róbert Ilyés (* 1974), rumänischer Fußballspieler und -trainer